Aitor Karanka de la Hoz – allenatore di calcio ed ex calciatore spagnolo
 David Karanka de la Hoz – ex calciatore spagnolo